Cordia kan syfta på:

 Cordiasläktet – ett artrikt släkte i familjen strävbladiga växter
 Cordia (djur) – ett släkte av insekter
 Bokförlaget Cordia – ett kristet ekumeniskt förlag